

Персоналії 
 Каборе (Еверальдо де Жезус Перейра) (*1980) — бразильський футболіст, нападник.
 Шарль Каборе (*1980) — буркінійський футболіст, півзахисник.
 Рок Марк Кристіан Каборе (*1957) — буркінійський політичний діяч, президент і колишній прем'єр-міністр Буркіна-Фасо.

Див. також 
 Національний парк Каборе Тамбі.

Багатозначні терміни